Dirck pode ser:
Dirck Bouts - um dos mais famosos pintores quatrocentistas da Holanda
Dirck Hals - um célebre pintor holandês 
Dirck Barendsz - um pintor e ilustrador holandês
Desambiguação